Андре́й Ива́нович Попо́в (10 сентября 1953; Куйбышев, СССР — 4 ноября 2022) — советский и российский историк, специалист по истории Древнего Рима и Древней Греции, один из ведущих российских специалистов по истории Отечественной войны 1812 года. Доктор исторических наук (2003), профессор. Профессор кафедры Всеобщей истории Исторического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета. Член международного Наполеоновского общества ().

Автор большого числа статей и монографий как по истории Отечественной войны 1812 года, так и в целом по эпохе Наполеоновских войн, в том числе на французском языке.

Биография 
С отличием окончил Куйбышевский государственный педагогический институт им. В. В. Куйбышева. Затем в 1981 году окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. С 1984 года — старший преподаватель кафедры истории Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева. Затем профессор, преподаватель кафедры всеобщей истории исторического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета. С 2005 года — доцент Самарского государственного педагогического университета. Позже — ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН.

Изначально специализировался по истории Древнего Рима и Древней Греции. В 1985 году в ЛГУ имени А. А. Жданова под научным руководством доктора исторических наук, профессора Э. Д. Фролова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Социальная борьба и политическое развитие Сиракуз в раннеэллинистический период» (специальность 07.00.03 — всеобщая история). Позже сменил область своих научных интересов на изучение истории Отечественной войны 1812 года. В 2003 году в Самарском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Великая армия в России» (специальность 07.00.03 — всеобщая история (новая и новейшая)); официальные оппоненты — доктор исторических наук, профессор В. Г. Сироткин, доктор исторических наук, профессор Д. М. Туган-Барановский и доктор исторических наук, профессор В. Н. Земцов; ведущая организация — Институт военной истории Министерства обороны Российской Федерации. В следующем году защита утверждена Высшей аттестационной комиссией России.

Умер 4 ноября 2022 года. Похоронен на Южном кладбище (6-я линия) в Самаре.

Отзывы 
Историк И. А. Шеин, отмечая новаторский подход и оригинальные суждения по ключевым аспектам изучения похода Великой армии в Россию, характеризует Попова, как приверженца нового направления в историографии той проблемы. Относительно монографии «Великая армия в России. Погоня за миражом» И. А. Шеин, отметив ряд различного характера недостатков и недочётов, в целом констатирует, что «историография Отечественной войны 1812 года пополнилась добросовестным сочинением».

За «круглым столом», организованным Институтом всеобщей истории РАН и Российско-французским центром исторической антропологии им. Марка Блока РГГУ доктор истории адъюнкт-профессор истории Университета штата Флорида (США) Э. М. Вовси и заместитель директора по научной работе Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника А. В. Горбунов отметили работы Попова в числе трудов российских историков, которые активно ввели в научный оборот трофейные французские документы, хранящиеся в таких ведущих российских хранилищах, как РГАДА, РГВИА, АВПРИ и др., и источники из разных стран, включая частные переписки, рапорты командования, полковые реестры, мемуары и пр., а также наладили сотруднические отношения с разными историческими школами, благодаря чему они в данной тематике «несколько опередили англо-американскую историографию и историографии других стран».

Семья 
 Отец — Иван Владимирович, мать — Зоя Ивановна Поповы.
 Жена — Любовь Васильевна. Дети — Денис, Михаил и Дмитрий.

Награды 
 Звание лауреата Губернской премии в области науки и техники (8 февраля 2013) — за цикл монографий по Отечественной войне 1812 года.
 Юбилейный крест «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года» (№ 1437)

Научные труды

Монографии 

 
 
 Т. 1: Сражение за Смоленск. — 102 с.
 Т. 2: Непредвиденная баталия или стычка, перешедшая в сражение. — 103 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Т. 1: Дело при Кобрине. — : Книга, 2013. — 144 с. — ISBN 978-5-91899-076-6.
 Т. 2: Сражение при Поддубье. — : Медиа-Книга, 2015. — 104 с.
 Т. 3: Война на Волыни. — : Кн. изд-во, 2016. — 104 с. — (200-летие Отечественной войны 1812 г.). — ISBN 978-5-9908183-0-9.
 
 
 Т. 1: Бой при Салтановке. — 144 с. — ISBN 978-5-9909706-2-5.
 Т. 2: Бой при Островно. — 104 с. — ISBN 978-5-9500843-2-4.

Учебные пособия

Научная редакция

Примечания

Литература 
 

Рецензии

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Поволжской социально-гуманитарной академии
Преподаватели Поволжской социально-гуманитарной академии
Военные историки
Преподаватели ТГСПА